Malen (ou Malene) peut désigner :

Toponymie 
 Malen ou Mélin, une localité de Belgique ;
 Malen I, un village du Cameroun dans la commune de Somalomo ;
 Malen II, un village du Cameroun dans la commune de Somalomo ;
 Malen IV, un village du Cameroun dans la commune de Somalomo.

Patronyme 
 Donyell Malen (né en 1999), footballeur néerlandais.